Cuevas de Provanco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cuevas de Provanco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 
 Cuevas de Provanco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar